Cesare Curioni – religioso italiano
 Giulio Curioni – geologo, paleontologo e funzionario italiano
 Hugo Curioni – calciatore argentino
 Marcello Curioni – atleta italiano